OHCI (ang. Open Host Controller Interface) jest otwartym standardem określającym współpracę komputera z urządzeniami FireWire i USB. Został wprowadzony przez firmy Compaq i Microsoft.

Karty FireWire zgodne ze standardem OHCI są wyposażone w standardowy interfejs, dzięki czemu mogą być obsługiwane przez sterownik FireWire OHCI wbudowany we wszystkie popularne systemy operacyjne. W przypadku kart zgodnych ze standardem system operacyjny nie musi wiedzieć nic ani o producencie karty, ani o specyfice działania karty, ponieważ obsługuje ona komendy określone przez standard.

Zobacz też 
 AHCI
 EHCI
 UHCI

Linki zewnętrzne 
 standard OHCI od Microsoftu i Compaqa - wersja 1.0a (PDF)
 Nowsza wersja (1.1) z firmy Intel lub Microsoft (PDF)

Magistrale